Les prix de l’association « Au service de la Pensée française » sont des prix alloués (entre 10 000F et 100 000F) par l’association du même nom fondée sous l'Occupation en 1942 par Georges Duhamel de l’Académie Française et domiciliée à l'Institut de France pour « aider l'intelligence française et lui permettre de persévérer dans l'épreuve » .

Il s’agit de prix littéraires (poésie, critique, essai, histoire) ou scientifiques visant à soutenir les intellectuels et universitaires français.

Lauréats 

 1942 : Marc Blancpain et Pierre-Henri Simon
 1944 : Pierre Seghers 
 1946 : Pierre Massé
 1949 : Louis Néel, prix Nobel de physique 1970
 1950 : Luc Estang 
 1951 : Alfred Kastler, prix Nobel de physique 1966 
 1952 : Pierre Lelong, Charles Pisot
 1953 : Raymond Daudel
 1954 : Jean Rousselot
 1955 : Jean Combes, Pierre Moussarie
 1956 : Ferdinand Alquié, Jean Mogin
 1957 : Anne-Marie Bauer

Bibliographie 
Cahiers Georges Duhamel, Centre d'études et de recherches duhaméliennes, 1987

Références